Mihăileni (Botoșani) ;
 Mihăileni (Harghita) ;
 Mihăileni (Sibiu) ;